In 2011 werd het 97ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 29 januari tot 15 mei en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro